

Carriera

Club 
Ha giocato nella massima serie dei campionati uzbeko e tagiko.

Nazionale 
Nel 2012 ha esordito in nazionale.

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale uzbeka